Croker ist der Familienname folgender Personen:

 Bithia Mary Croker (1849–1920), anglo-indische Schriftstellerin irischer Herkunft
 John Croker († 1508), englischer Ritter
 John Wilson Croker (1780–1857), englischer Parlamentsredner, Dichter und Journalist
 Norma Croker (1934–2019), australische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Peter Croker (1921–2011), englischer Fußballspieler
 Richard Croker (1843–1922), US-amerikanischer Politiker
 Robin Croker (* 1954), britisch-australischer Radsportler 
 Theo Croker (* 1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thomas Crofton Croker (1798–1854), irischer Altertumsforscher und Autor

Croker ist ein folgender Begriff im Rudersport:
 Croker Oars ist ein Hersteller für Skulls und Riemen fürs Rudern.

Sonstiges:
 Croker-Passage, Meerenge im Palmer-Archipel in der Antarktis

Siehe auch:
 Kroker
 Crocker